Cratere Rayleigh – cratere lunare
Cratere Rayleigh – cratere su Marte